Johanna Larsson e Yvonne Meusburger erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Marseille 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Irina-Camelia Begu e Nina Bratčikova che hanno battuto in finale Laura-Ioana Andrei e Mădălina Gojnea 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Irina-Camelia Begu /  Nina Bratčikova (campionesse)
 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (semifinali)

 İpek Şenoğlu /  Selima Sfar (primo turno) 
 Julie Coin /  Aurélie Védy (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de Marseille 2011